Jure Bogataj – saltatore con gli sci sloveno
 Lučka Kajfež Bogataj – climatologa slovena
 Tina Bogataj – sciatrice alpina slovena
 Urša Bogataj – saltatrice con gli sci slovena